Лучшие синглы США 1971 года () — итоговый список наиболее популярных синглов журнала Billboard по данным продаж за 1971 год.

Список 1971 года

Примечания

См. также 
 Список альбомов №1 в США в 1971 году
 Billboard Hot 100

Ссылки 
 
 Top 100 лучших синглов по годам (Архив)
 Billboard Top Hits 1968-1974 mp3billboardtophits.blogspot.ru

Чарты Billboard 1971 года
Списки лучших синглов в США по годам (Billboard)